Gestaçô pode designar:
 Gestaçô - freguesia do concelho de Baião;
 Gestaçô - antigo município português, com sede na actual freguesia da Madalena (Amarante), hoje integrado no concelho de Amarante.

Desambiguação